Мужская сборная Уругвая по баскетболу представляет Уругвай на международных соревнованиях. Уругвайская баскетбольная федерация была основана в 1915 году как Союз баскетбольных клубов Уругвая, в 1921 году преобразована в федерацию, с 1936 года — член ФИБА.

Мужская сборная Уругвая — одна из сильнейших в Южной Америке. Команда 11 раз побеждала в чемпионате Южной Америки и ни разу не опускалась ниже 4-го места, а в чемпионате Америки лучшим результатом стало 2-е место в 1984 году. На Панамериканских играх уругвайцы выигрывали бронзовые медали в 2007 году, а в 1963 и 1995 годах занимали 4-е место.

В чемпионатах мира сборная Уругвая участвовала 7 раз, самым успешным для неё стал дебютный турнир 1954 года, на котором команда заняла 6-е место. Последний раз в финальном турнире уругвайцы участвовали в 1986 году.

Уругвай принимал участие в 7 олимпийских турнирах, в том числе на Играх 1936 года, где баскетбол был представлен впервые; сборная заняла 6-е место. Наивысшего успеха на Олимпиадах уругвайцы добились в 50-е годы, когда сборная завоёвывала бронзовые медали на Играх 1952 и 1956 годов. Из более поздних результатов стоит отметить 6-е место на Играх 1984 года в Лос-Анджелесе.

Результаты

Чемпионаты Южной Америки 

 1930 —  1-е место
 1932 —  1-е место
 1934 — 4-е место
 1935 —  3-е место
 1937 —  2-е место
 1938 —  3-е место
 1939 —  2-е место
 1940 —  1-е место
 1941 —  3-е место
 1942 —  2-е место
 1943 —  3-е место
 1945 —  2-е место
 1947 —  1-е место
 1949 —  1-е место
 1953 —  1-е место
 1955 —  1-е место
 1958 —  2-е место
 1960 — 4-е место
 1961 —  2-е место
 1963 —  3-е место
 1966 — 4-е место
 1968 —  2-е место
 1969 —  1-е место
 1971 —  2-е место
 1973 — 4-е место
 1976 —  3-е место
 1977 —  2-е место
 1979 —  3-е место
 1981 —  1-е место
 1983 —  3-е место
 1985 —  2-е место
 1987 — 4-е место
 1989 —  3-е место
 1991 — 4-е место
 1993 — 4-е место
 1995 —  1-е место
 1997 —  1-е место
 1999 — 4-е место
 2001 — 4-е место
 2003 —  3-е место
 2004 — 4-е место
 2006 —  2-е место
 2008 —  2-е место
 2010 —  3-е место
 2012 —  3-е место

Чемпионаты Америки 
 1980 — 7-е место
 1984 —  2-е место
 1988 — 4-е место
 1992 — 10-е место
 1993 — 10-е место
 1995 — 6-е место
 1997 — 8-е место
 1999 — 8-е место
 2001 — 8-е место
 2003 — 9-е место
 2005 — 8-е место
 2007 — 6-е место
 2009 — 6-е место
 2011 — 7-е место

Панамериканские игры 
 1963 — 4-е место
 1987 — 7-е место
 1991 — 8-е место
 1995 — 4-е место
 1999 — 8-е место
 2003 — 8-е место
 2007 —  3-е место
 2011 — 8-е место

Чемпионаты мира 
 1954 — 6-е место
 1959 — 9-е место
 1963 — 10-е место
 1967 — 7-е место
 1970 — 7-е место
 1982 — 11-е место
 1986 — 18-е место

Олимпийские игры 
 1936 — 6-е место
 1948 — 5-е место
 1952 —  3-е место
 1956 —  3-е место
 1960 — 8-е место
 1964 — 8-е место
 1984 — 6-е место

Примечания

Ссылки 
 Noticias — Federacion Uruguaya de Basquetbol — SportingPulse

Уругвай
Баскетбол в Уругвае
Баскетбол